Алки́ппа (, от  и ) — имя нескольких персонажей древнегреческой мифологии:
 Алкиппа (дочь Ареса) — её пытался изнасиловать Галиррофий.
 Алкиппа (жена Метиона) — из Афин, мать Эвпалама. Возможно, тождественна предыдущей.
 Алкиппа (амазонка).
 Алкиппа (дочь Алкионея).
 Алкиппа (служанка Елены).
 Алкиппа (дочь Эномая).

Имена греческого происхождения